

Ленґно — село в гміні Добре Място Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ленґно — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства